En physique, les phénomènes irréversibles sont les phénomènes associés à une création d'entropie.
 Irréversible est un film français de Gaspar Noé.